Clipping (littéralement : coupé ou coupure) désigne une limite ou un niveau impossible à dépasser.

 Clipping (infographie) - En infographie (programmation graphique 3D), la méthode du clipping consiste à ne pas calculer les objets extérieurs au cône de vision d'une scène.
 Clipping (audio) - Le clipping  est une forme de distorsion du signal.
 Clipping, un groupe de hip-hop expérimental.